Mühlenstraße 19 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Mühlenstraße 19 (Korschenbroich), Nordrhein-Westfalen
 Mühlenstraße 19 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt
 Welsche Mühle in Aachen-Haaren, Nordrhein-Westfalen